Stefan oder Stephan steht für:
 Stefan, ein männlicher Vorname und Familienname
 Abkürzung für Stefanium, ein Zeitabschnitt des Karbon
 Stefan (Album), Jazzalbum von Dennis González (1986)

Stefan ist der Name folgender Orte:
 verschiedene Sankt Stefan oder Sankt Stephan, siehe Sankt Stefan
 Sankt Stefanos auf Kreta, Griechenland
 Sveti Stefan ein Ort nahe Budva in Montenegro (heute Hotelinsel)
 Stefan-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Grahamland, Antarktik

Siehe auch:
 Stephan
 Stephanus (Begriffsklärung)
 Steffan
 Steffen
 Stephen
 Steffens
 Stephens (Begriffsklärung)
 Stevens
 Sczepan
 Stefanowa
 Stefani
 Stefaniuk
 Maxwell-Stefan-Diffusion (auch Stefan-Maxwell-Diffusion)